Arthur Range est un toponyme qui désigne deux chaînes de montagnes situées en Océanie :
 Arthur Range (Tasmanie) ;
 Arthur Range (Nouvelle-Zélande).

Homonymie de toponyme